The Sheriff's Brother – film del 1911 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Sheriff's Brother – film del 1911 prodotto dalla Bison Motion Pictures 
 The Sheriff's Brother – film del 1912 prodotto dalla Pathé Frères